Az 1989-es Australian Open férfi versenyét a csehszlovák Ivan Lendl nyerte honfitársa, Miloslav Mečíř előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Mats Wilander (Második kör)
  Ivan Lendl (Bajnok)
  Boris Becker (Negyedik kör)
  Stefan Edberg (Negyeddöntős)
  Jakob Hlasek (Első kör)
  Henri Leconte (Első kör)
  John McEnroe (Negyeddöntős)
  Yannick Noah (Első kör)

  Miloslav Mečíř (Döntős)
  Aaron Krickstein (Negyedik kör)
  Thomas Muster (Elődöntős)
  Mikael Pernfors (Harmadik kör)
  Pat Cash (Negyedik kör)
  Jonas Svensson (Negyeddöntős)
  John Fitzgerald (Második kör)
  Amos Mansdorf (Negyedik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények a tenniscorner.net honlapon

F1